Security Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Security Building (Arizona), ID-Nr. 85002081
 Security Building (Florida), ID-Nr. 88002990
 Security Building (Dubuque County, Iowa), ID-Nr. 06000681
 Security Building (Linn County, Iowa), ID-Nr. 77000536
 Security Building (Missouri), ID-Nr. 00000083
 Security Building (Washington), ID-Nr. 87002649

Siehe auch:
 Security Bank Building